Le mot passeur peut désigner :
 un passeur, un marinier charger d'aider les véhicules à passer un cours d'eau à l'aide d'un bac ;
 le métier de passeur, dans l'Égypte antique, chargé d'une grande symbolique éthique et funéraire. Voir aussi Charon (mythologie) ;
 un passeur, personne permettant à des clandestins de franchir une frontière ; voir trafic illicite de personnes.
 un passeur, poste de volley-ball.